WTN peut signifier :
 W Network, une  chaîne de télévision canadienne ;
 World Tibet News,  site internet créé par l'ONG Comité Canada Tibet.

Abréviation